Heinrich Fassbender (1899-1971), homme politique allemand ;
 Joseph Fassbender (1903-1974), peintre allemand ;
 Jürgen Fassbender (né en 1948), joueur de tennis allemand ;
 Martin Faßbender (1856-1943), homme politique allemand ;
 Max Fassbender (né en 1868 - mort entre 1927 et 1932), directeur de la photographie allemand ;
 Michael Fassbender (né en 1977), acteur et producteur de cinéma germano-irlandais.

Voir aussi
 Brigitte Fassbaender (née en 1939), cantatrice allemande.
 Rainer Werner Fassbinder (1945-1982), réalisateur allemand.